В химии:
 Коррин — макроциклическое соединение, похожее на порфирин.

Персоналии:
 Коррин, Александр (род. 1994) — бельгийский футболист, защитник клуба «Антверпен».
 Коррин, Брайан (род. 1945) — канадский политик.
 Коррин, Джон (1934—2005) — мэнский политик и министр правительства.
 Коррин, Пенелопа (род. 1975) — канадский актёр и писатель.
 Коррин, Эмма (род. 1995) — британская актриса.

В литературе:
 «Дюна: Битва за Коррин» — роман Брайана Герберта и Кевина Андерсона. Коррин — имя вымышленной планеты.